

Lokalizacje

Niemcy 
 Marienberg – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis
 Marienberg – dawna wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis

Polska 
Niemiecka nazwa miejscowości:
 Pakość
 Szreniawa

Inne 
 Marienberg – twierdza

Zobacz też 
 Bad Marienberg (Westerwald)